Saint-Colomban (avec un tiret ; ne pas confondre avec l’homme, saint Colomban), peut désigner différents lieux et édifices, nommés d'après ce saint ou d'autres .

Toponyme

au Canada 
 Saint-Colomban, municipalité de paroisse du Québec dans La Rivière-du-Nord

en Italie 
 San Colombano al Lambro (Mi) 
 San Colombano Certenoli (Ge) 
 San Colombano Belmonte (To)
 San Colombano di Meldola (FC) 
 San Colombano di Collio (BS)
 San Colombano di Exilles (TO)
 San Colombano di Capannori (LU)
 San Colombano di Scandicci (FI)

en France 
Le toponyme Colomban, se référant au passage de Colomban de Luxeuil, est fréquent en France :
 Ain
 Fareins « Le Colomban » (hameau)
 Alpes-de-Haute-Provence
 Piégut « Saint-Colomban » (colline)
 Alpes-Maritimes
 Lantosque « Saint-Colomban » (hameau, vallon
 Côtes-d'Armor
 Plounévez-Quinti
 Loire-Atlantique
 Saint-Colomban, commune française de la Loire-Atlantique
 Lot-et-Garonne
 Saint-Colomb-de-Lauzun (commune, église)
 Morbihan
 Carnac « Saint-Colomban » (chapelle, hameau, pointe, plage) 
 Pluvigner « Saint-Colomban » (hameau)
 Haute-Saône
 Fougerolles « Colomban » (hameau)
 Sainte-Marie-en-Chanois « Saint-Colomban » (chapelle)
 Savoie
 Bonneval « le Colomban » (chalet, hameau, pointe, ruisseau) 
 Saint-Colomban-des-Villards (commune) 
 Valloire « Colomban Noir » (lieu-dit)
 Thônes « Colomban » (croix, hameau)
 Corse
 Ruisseau et colline San Colombanu sur la route de Ponte Leccia à Calvi
 Tour démantelée San-Colombanu à l'entrée de la province de Balagne et tours fortifiées à Rogliano dans le Cap Corse. En Corse il parait s'agir de toponymes associés à d'anciennes chapelles d'ermitages.

Voir aussi 
 Saint-Coulomb, en Bretagne

Monuments

en France 
Dans l'Est de la France :
Bains-les-Bains : église paroissiale et parc
Baume-les-Messieurs : ancienne abbaye
Bisel : église
Bramans : place
Luxeuil : abbaye, statue 
Hameau d'Annegray de la commune de La Voivre (Haute-Saône) : prieuré
Saint-Valbert : ermitage
Faucogney-et-la-Mer : statue (église)
Nevers : plaque et sarcophage ? en l'église Saint-Étienne
Lantosque : chapelle, statues, peintures, etc
Strasbourg : église Saint-Pierre-le-Jeune (fresque)

En Bretagne, au moins deux lieux sont liés à son passage : Saint-Coulomb, près de Saint-Malo, garde le souvenir de son débarquement ; Saint-Colomban, près de Nantes, celui de la tentative d'expulsion par le roi Thierry II et la reine Brunehilde. 

En d'autres lieux de Bretagne, les populations se seraient simplement mises sous la protection du saint :
Loyat (près de Ploërmel) : chapelle de Crétudel
Pluvigner :  chapelle et fontaine
Locminé : église-fontaine-relique-vitrail-statue
Saint-Colomban (près de Carnac) : chapelle Saint-Colomban
Saint-Nolff (près de Vannes) : chapelle Saint-Colombier
Saint-Colomb-de-Lauzun : église Saint Colomban
Saint-Colomban (Loire-Atlantique) : nom du village
Miniac-Morvan : marais Saint-Coulman
Rennes : allée Saint-Colomban
Brélidy : reliques-église-Fontaine
Langast : chapelle de Montrel (Saint-Gall)
Querrien : statue-vitrail de Saint-Gall
Tréveneuc : église
Malansac : effigie-chapelle Saint-Jacques-et-Saint-Colomban
Quimperlé : ruelle-vestige de chapelle
Lanmeur : pavillon Saint-Colomban (hôpital)
Rosporden : église de l’ancienne commune de Kernével
Plougoulm : église-chapelle-fontaine (Saint-Colomba ?)
Trébrivan : chapelle
Saint-Avé : statue (église Notre-Dame du Loch)
Quimper : jardin public Saint-Colomban en Locmaria
Saint-Coulomb : statues-vitrail-autel-peinture-ruelle
Plounévez-Quintin : chapelle-relique-calvaire
Elven : chapelle Saint-Clément
Belz : chapelle Saint-Clément
Quiberon : chapelle Saint-Clément
Saint-Dolay : monastère orthodoxe celtique
Bubry : chapelle Saint-Clément
Sarzeau : chapelle Saint-Colombier
Carnac : chapelle Saint-Colomban, village de Saint-Colomban, plage de Saint-Colomban, pointe de Saint-Colomban

en Europe et au Québec 
En Allemagne 
 Église de Unterboïhingen
 Église de Friedrichshafen
 Église de Bavendorf

En Suisse 
 Église de Rorschach
 Église  de Faulensee
 Grotte et fontaine de Flawil
 Abbatiale de Saint-Ursanne
 Abbaye de Saint-Gall
 Chapelle de Arbon
 Village de St-Gallenkappel

En Autriche 
 Église de Bregenz

Au Québec
 Église de Quinville (Gâtineau)
 Église de Sherbrooke

En Italie 
 Abbaye de Saint-Colomban de Bobbio (PC) (tombeau de Saint-Colomban)
 Grotte et Ermitage de Saint-Michele di Coli (PC) (ermitage de Saint-Colomban)
 Ermitage de Saint-Colomban de Trambileno (Trente)
 Paroisse de Saint-Colomban :
 Ottone Soprano de Ottone (PC)
 Lusurasco de Alseno (PC)
 Pianello Val Tidone (PC)
 Muradello de Pontenure (PC)
 Vernasca (PC)
 Ziano Piacentino (PC)
 San Colombano al Lambro (MI)
 San Colombano Belmonte (TO)
 Belforte Monferrato (AL)
 San Colombano de Meldola (FC) 
 Canneto de Fivizzano (MS)
 Posara de Fivizzano (MS)
 Pezzolo Valle Uzzone (CN)
 San Colombano de Capannori (LU)
 Santa Giuletta (PV)
 Torremenapace de Voghera (PV)
 Canevino (PV)
 Menconico (PV)
 Monteforte de Varzi (PV)
 Corbesassi de Brallo di Pregola (PV)
 Variana de Grondona (AL)
 Valtesse de Bergame
 Campo de Novate Mezzola (SO)
 Biandrate (NO)
 Moranego de Davagna (GE)
 Vignale de San Colombano Certenoli  (GE)
 Lodisio de Piana Crixia (SV)
 Gavenola de Borghetto d'Arroscia (IM)
 Casarza Ligure (GE)
 Cogorno (GE)
Cornice de Sesta Godano (SP)
 Abbaye San Fruttuoso de Capodimonte de Camogli (GE)
 Abbaye de Brugnato de Brugnato (SP)
 Bargino de San Casciano in Val di Pesa (FI)
 Settimo de Scandicci (FI)
 Fogliano de Reggio nell'Emilia
 Parzanica (BG)
 San Colombano de Collio (BS)
 Bardolino (VR) 
 Riva Suzzara de Suzzara (MN)
 Terrinca de Stazzema (LU)
 Calco (LC)
 Oga de Valdisotto (SO)
 Pietrabuona de Pescia (PT)
 Fombio (LO)
 Pontremoli (MS)
 Pagno (CN)
 ...

 Églises :
 Église de Saint-Colomban de Bologne
 Église de Saint-Colomban de Exiles
 ...

En Irlande 
 Paroisse Saint-Colombanus de Dublin
 Bangor (Musée)

En Angleterre 
 Saint-Columb Major
 Saint-Columb Minor

 
Homonymie de monument
Homonymie de toponyme